Prenasalitzada és l'articulació del so consonàntic en la qual s'uneixen una oclusiva o una fricativa amb un so nasal anteposat, formant una unitat fonètica. En determinades llengües té valor fonemàtic.

Les consonants prenasalitzades són molt freqüents en les llengües bantus, les llengües oceàniques i en certes llengües de l'Àsia.

Consonants
Fenòmens fonètics